Le « nom usuel » reflète l'usage d'un nom dans le domaine du langage. Il se distingue généralement du nom officiel, scientifique ou technique.

Un nom usuel peut désigner en français
 Un nom d'usage, en droit ;
 un nom vernaculaire ou nom vulgaire, en biologie.